

DOM

Sigle 

DOM est un sigle qui peut signifier :
 Département d'outre-mer, un département de la France d'outre-mer (souvent appelée DOM-TOM) ;
 Document Object Model, une recommandation informatique ;
 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine, une substance psychotrope ;
 Disk On Module, un support de stockage informatique à base de mémoire flash ;
Deo Optimo Maximo (D.O.M.), principe mystique signifiant « à Dieu très bon, très grand ».

Code 
DOM est un code qui peut désigner :
  ;
 République dominicaine ; 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.
 selon W3C/JavaScript: Document Object Model (DOM)

D.O.M. 

D.O.M. fait référence à :
 Deo optimo maximo, une locution latine signifiant à Dieu très bon, très grand.

Dom

Nom commun 
Dom, forme abrégée du latin Dominus (« maître »), est un titre suivi d’un nom propre ou de l’intitulé d’une fonction :
 donné à certains religieux, en particulier des ordres bénédictins (comme dom Pérignon), chartreux et trappistes ;
 de noblesse ou de courtoisie employé au Portugal.
 Dom peut être aussi le diminutif du prénom Dominic, Dominik, ou Dominique.
 le dom est une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Nom propre

Patronyme 

 Martin Dom (1791–1873), le premier abbé de l’abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle et le fondateur de la brasserie trappiste Westmalle.

Prénom

Toponyme 

 Dom, un village dans la région du Nord-Ouest du Cameroun ;
 Dom, un village dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun.

Peuple 
 Les Doms ou Domis sont un groupe ethnique indo-aryen se rencontrant en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Caucase, en Asie centrale et en Inde.

Voir aussi 
 Dom-le-Mesnil, une commune française du département des Ardennes
 Dom des Mischabel, un sommet des Alpes suisses
 Rocher des Doms, un éperon rocheux sur la rive gauche du Rhône sur lequel fut fondée la ville d’Avignon
 Dim, Dam, Dom, une émission de télévision
 Ardisia dom, une plante endémique du Cameroun

Code
Homonymie d'acronyme